Pierre le Pelley I – tredicesimo Signore di Sark
 Pierre le Pelley II – quattordicesimo Signore di Sark
 Pierre le Pelley III – quindicesimo Signore di Sark
 Pierre Carey le Pelley – diciassettesimo signore di Sark